Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 2001 года прошёл с 21 августа 1999 года по 28 ноября 2000 года. В классе A за выход на чемпионат Европы боролись 16 сборных. Победители групп напрямую отобрались в финальный турнир. Сборные, занявшие вторые и третьи места, получили шанс побороться за оставшиеся путёвки в стыковых матчах.

Класс A 

Победители групп напрямую выходят на чемпионат Европы. Команды, занявшие вторые и третьи места, разыгрывают остальные путёвки в стыковых матчах. Сборные, занявшие последние места в группах, играют стыковые матчи с представителями класса B за право сохранить прописку в высшем дивизионе на следующий отборочный цикл.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Класс B 

Победители групп играют стыковые матчи с командами, занявшими последние места в группах класса A, за право играть в высшем дивизионе в следующем отборочном цикле.

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Стыковые матчи за выход в финальный турнир

Первые матчи

Ответные матчи 

Швеция вышла на чемпионат Европы.

Дания вышла на чемпионат Европы.

Италия вышла на чемпионат Европы.

Англия вышла на чемпионат Европы.

Стыковые матчи за право играть в классе A

Первые матчи

Ответные матчи 

Исландия сохранила место в классе A.

Швейцария сохранила место в классе A.

Нидерланды сохранили место в классе A.

Чехия перешла в класс A.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1999 год в женском футболе
2000 год в женском футболе